

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe 
 Orzeszków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Orzeszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów 
 Orzeszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Orzeszków – osada w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Nędza
 Orzeszków – część wsi Okoleniec w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa

Inne 
 Orzeszków – poprzednia nazwa wsi Orzeszków-Kolonia w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów

Zobacz też 
 Orzeszkowo